Йо́усинен () — финская фамилия. Известные носители:

  (1851 — ?) — автор слов Триумфального марша.
 Йоусинен, Лаури Карлович (1889—1948) — финский советский композитор.